Санта Лусија Дос има више значења:

 Санта Лусија Дос (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија Дос (Фронтера Идалго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија Дос (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику